Giuseppe Gallo è il nome di diversi personaggi italiani:

Giuseppe Gallo, architetto
Giuseppe Gallo, calciatore
Giuseppe Gallo, politico
Giuseppe Gallo, artista